Джебали () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джебали, Иссам (род. 1991) — тунисский футболист.
 Джебали, Уоррен (1946—2012) — американский профессиональный баскетболист.
 Джебали, Хамади (род. 1949) — тунисский политик и журналист, бывший премьер-министр Туниса.
 Джебали, Ханафи (род. 1949) — египетский юрист и политик.
 См. также 
 Абд аль-Васи Джабали (ум. 1160) — персидский поэт.
 Эль-Джебали, Шэйм (род. 2004) — тунисский футболист.
 Джабали-упанишада — небольшой по своему объёму текст, написанный прозой, относящийся к упанишадам Сама-веды (#104) и упанишадам шиваизма.